Vives se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Vives
 José C. Vives